El Condado de Iron es el nombre asignado a varios condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Iron (Míchigan)
 Condado de Iron (Misuri)
 Condado de Iron (Utah)
 Condado de Iron (Wisconsin)